Виктор Сергеевич Кудрявцев (род. 29 августа 1945) — советский и российский .

Биография 
Виктор Кудрявцев родился 29 августа 1945 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (1968), Дипломатическую академию МИД СССР (1981). Владеет арабским, английским и французским языками.

С 1968 года — в системе МИД СССР, занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР (РФ) и за рубежом.
1993—1997 гг. — Генеральный консул РФ в Александрии (Египет). 
1997—2000 гг. — главный советник Генерального секретариата МИД РФ,
5 августа 2000 — 15 июля 2005 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Катаре.
22 сентября 2005 — 8 февраля 2010 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Саудовской Аравии.
С 2010 на пенсии.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (28 января 1993)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (10 декабря 2002)
Чрезвычайный и полномочный посол (16 июля 2009)

Примечания

Источники 
 Официальный сайт МИД
 Кудрявцев Виктор Сергеевич

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Саудовской Аравии
Послы Российской Федерации в Катаре
Консулы России в Александрии